Příjmení Picek nosí více významných osobností:

 Josef Picek (fotograf) (1849–1915) – český fotograf
 Josef Picek (stavitel) (1860–1937) – kladenský stavitel
 Vlastimil Picek (* 1956) – český voják a politik
 Václav Jaromír Picek (1812–1869) – český básník